Pedro de Toledo Osorio  (Nápoles, 5 de septiembre de 1546 - Madrid, 17 de julio de 1627), V marqués de Villafranca, grande de España, desde su nacimiento II duque de Fernandina, II  príncipe de Montalbán y I conde de Peña Ramiro, fue un militar y político español.

Biografía 
Pedro Álvarez de Toledo Osorio nació en Nápoles el 5 de septiembre de 1546. Era hijo de García Álvarez de Toledo Osorio, IV marqués de Villafranca del Bierzo, y de Vittoria Colonna di Paliano —hija de Ascanio Colonna, II Duque de Paliano, y de Juana de Aragón. 

Fue capitán general de las Galeras de Nápoles.

Volvió a Villafranca del Bierzo en mayo de 1605 y se estableció en el castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca, edificación en la que emprendió una importante reforma. Transformó su propiedad de un edificio de apariencia feudal, ampliándolo a un verdadero palacio de tipo italianizante.

Fue designado gobernador del Milanesado entre 1614 y 1618, etapa en la que España participó en la Guerra de sucesión de Montferrato. 

El rey Felipe III le nombró general de caballería del Reino de España —en 1621—,  general de los Consejos de Estado y Guerra, y le designó Virrey de Nápoles, pero no llegó a tomar posesión por su repentina muerte en Madrid. 

La gestión política que llevó a cabo en Milán fue premiada con la Grandeza de España en 1623 para el marquesado de Villafranca del Bierzo, que se convirtió en uno de los principales títulos del Reino.

En 1625 participó en la defensa de Cádiz contra el fallido ataque de la flota anglo-holandesa bajo el mando de Edward Cecil.

Obtuvo un nuevo título de nobleza: el Condado de Peña Ramiro, del cual fue su primer titular.

El V marqués de Villafranca del Bierzo fue uno de los grandes coleccionistas de tapicería de su época.

Familia 

El V marqués de Villafranca del Bierzo se casó en Nápoles, el 7 de junio de 1576 con Elvira de Mendoza; hija de Íñigo López de Mendoza, III marqués de Mondéjar, y de María de Mendoza. Hijos:

  Victoria Álvarez de Toledo Osorio, mujer de Luis Ponce de León, VI marqués de Zahara
  García de Toledo Osorio (1579-1649), VI marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España
  Fadrique de Toledo Osorio, I marqués de Villanueva de Valdueza
  María Álvarez de Toledo Osorio, monja clarisa del Monasterio de La Anunciada de Villafranca del Bierzo, fundado por el V marqués en 1606.

Casó en segundas nupcias con Giovanna Pignatelli, duquesa viuda de Terranova, hija de  Camillo Pignatelli, III duque de Monteleón, y de Girolama Colonna.

Sepultura 

Los restos de Pedro Álvarez de Toledo Osorio descansan en el panteón familiar de los marqueses de Villafranca del Bierzo ubicado en el Monasterio de La Anunciada de Villafranca del Bierzo y en su cripta se sitúa el túmulo funerario que alberga el cadáver del marqués y de su hija María.

Ancestros

Referencias 

Almirantes de España del siglo XVI
Almirantes de España del siglo XVII
Generales de España del siglo XVI
Generales de España del siglo XVII
Políticos de España del siglo XVI
Políticos de España del siglo XVII
Gobernadores del Milanesado del siglo XVII
Pedro
Duques de España del siglo XVI
Casa de Villafranca del Bierzo
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Madrid
Duques de España del siglo XVII